Borysthenes kan syfta på:

 Borysthenes (insektssläkte) – ett släkte av insekter
 Borysthenes – antika namnet på floden Dnepr
 Borysthenes – en milesisk koloni , se Olbia, Ukraina